Кейт Бихан (; род. , Перт) — австралийская актриса.

Биография 
Кейт Бихан родилась 12 октября 1974 года в городе Перт, Западная Австралия, Австралия. Её отец, Майкл Бихан, с 1987 по 1996 год был сенатором от Австралийской лейбористской партии и Западной Австралии.

Кейт дебютировала в кино в 1993 году. Наиболее известна по ролям в фильмах «Иллюзия полёта», «Плетёный человек» и «Месть», а также второстепенной роли в сериале «Любовницы».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки